9 Monkeys of Shaolin — компьютерная игра жанра beat 'em up, разработанная российской командой Sobaka Studio и издаваемая компаниями Ravenscourt, «Бука», Teyon в Японии, Sonkwo в Китае. Поддерживаемые платформы Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 4, Windows, macOS, Linux.

Игра представляет собой историю становления простого рыбака в мастера Шаолиня в духе фильмов семидесятых. Геймплей состоит из активных боёв с разными видами врагов и боссов во времена Средневекового Китая. Игру можно пройти как в однопользовательском режиме, так и в кооперативном режиме вдвоем.

Геймплей 
В игре присутствует пять вражеских кланов/банд/группировок — по одному на каждую главу.
 Зелёный клан — пираты-оборванцы;
 Красный клан — тоже пираты, но более профессиональные;
 Жёлтый клан — мистическая секта ниндзя;
 Белый клан — крупный самурайский клан Симадзу;
 Чёрный клан — остатки монахов Энряку-дзи, а также их сподвижники.
Каждый лидер клана носит одну из масок японского театра Но, которая отражает его личность. Имена лидеров — это псевдонимы, которые берутся из названия их масок.

В игре 6 типов врагов, отличающихся в внешним видом, показателями здоровья и приёмами: Головорезы, Асигару, Ниндзя, Самураи, Призраки, Сохэи. Внутри каждого типа враги отличаются оружием, приёмами и вариантами атаки. Например, асигару может быть вооружён копьём, мечом или аркебузой: в каждом случае отличается манера боя и внешний вид.

В конце каждой миссии игрок получает очки улучшения, которые можно потратить в лагере у монаха-тренера. Разговор с ним вызывает на экран разветвленное древо техник, в котором основным предметом улучшений являются комбинации и приемы для каждой из трех стоек:
 Базовая стойка. Базовая стойка, доступная с самого начала. Активирована по умолчанию. Классические удары оружием.
 Акробатическая стойка. Открывается в самом начале второй главы. Особые приёмы посохом, тратящие энергию Ци.
 Магическая стойка. Открывается в самом начале третьей главы. Позволяет создавать на земле печати — круглые области радиусом примерно в 5-7 метров, которые действуют какое-то время и производят внутри себя определённый эффект. Тратят энергию Ци.

Существует три типа предметов: оружие (посохи, копья), обувь и чётки. На каждый уровень игрок может брать по одному предмету каждого типа. Все предметы даются исключительно как награды за победу в уровне.

Игрок начинает с обычным деревянным (ротанговым) посохом, который также служил его шестом для передвижения на рыбацкой лодке. За победу в уровня он будет получать в награду и другое оружие: различные виды посохов, копий и алебард, каждое из которых имеет свои особенности.

Мультиплеер в игре доступен в виде кооперативного прохождения той же сюжетной кампании, что и в одиночном режиме. В кооперативе может участвовать двое игроков либо онлайн, либо в локальной сети. Второй игрок управляет одним из монахов по имени Даошань (озвучен Денисом Строевым).

Сюжет 
Время действия игры происходят в 1572 году, по китайскому календарю это год Обезьяны (водной). Сюжет сочетает в себе как реальные исторические упоминания мест и событий, так и мистику, как это принято в жанре китайского фэнтези — Уся.

На деревню нападают бандиты, главный герой Вей Чен (озвучен Даниилом Эльдаровым) в поисках своего деда движется вдоль берега истребляя врагов. В итоге он видит, как Самурай в красной маске с копьем убивает деда и сильно ранит Вея.

Герой приходит в себя и видит перед собой группу монахов. Они рассказывают, что их деревня полностью разрушена и никто не выжил, а также, что это были не простые бандиты, а вокоу. Их группу прислали из Шаолиня, чтобы помочь защитить как буддистские монастыри, так и простое население, но они не успели. Вэй Чен вызывается помочь им, и говорит, что дедушка обучил его мастерству владения посохом, и что он не раз отгонял бандитов от деревни. На что монахи неохотно соглашаются.

Разработка 
Впервые игра была анонсирована и представлена на Game Developers Conference 2018 в рамках участников ID@XBOX. Более новая демонстрационная версия была показана на Gamescom 2018 в рамках Indie Arena Booth и на Игромире 2018.

9 Monkeys of Shaolin получила награду «Выбор критиков» на летнем сезоне кубка независимых разработчиков GTP Indie Cup 2018. И была номинирована на «Гран-при», «Лучшая десктоп-игра», «Лучший Геймдизайн», «Лучший Арт», «Лучший Звук» в DevGAMM Awards.

Примечания

Ссылки 
 

Компьютерные игры 2020 года
Компьютерные игры с режимом кооперативной игры
Компьютерные игры, изданные «Букой»
Игры на движке Unreal Engine
Компьютерные игры, разработанные в России
Многопользовательские игры
Beat ’em up
Steam-игры
Игры для Windows
Игры для macOS
Игры для Linux
Игры для PlayStation 4
Игры для Xbox One
Игры для Nintendo Switch